Kalbe (Milde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Kalbe (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen